Goldkrone steht für
Goldkrone (Münze), Österreich-Ungarn
eine bestimmte Metallkrone, (Zahnkrone) 
Goldkrone (Markenname)
Goldkrone (Wappen)